Степень риска — фильм режиссёра Ильи Авербаха. СССР, 1968
 Степень риска — фильм режиссёра Вон Чина. Гонконг, 1995